

Localités 

De nombreuses localités portent le nom de Saint-Rome ou des dérivés.

Saint-Rome est une commune française du département de la Haute-Garonne.
Saint-Rome-de-Cernon est une commune française du département de l'Aveyron.
Saint-Rome-de-Dolan est une commune française du département de la Lozère.
Saint-Rome-de-Tarn est une commune française du département de l'Aveyron, chef lieu du canton de Saint-Rome-de-Tarn

Homonymie